Caryophyllata (lateinisch) steht oder stand für:

 ein Artepitethon vom Gewürznelkenbaum
 ein Artepitethon von Bay
 ein Artepitethon von Echte Nelkenwurz
 Echte Nelkenwurz
 einen Gattungsnamen der Berg-Nelkenwurz